Хостоуњ може бити:

 Хостоуњ (Домажлице), град у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република
 Хостоуњ (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република